Wiener Zeitung steht für:

 Wiener Zeitung, österreichische Tageszeitung, seit 1703
 Wiener Allgemeine Zeitung, Wiener Tageszeitung, 1880 bis 1943
 Wiener Sonn- und Montags-Zeitung, österreichische Wochenzeitung, 1863 bis 1936

Siehe auch:
 Wiener Moden-Zeitung 
 Wiener Zeitschrift